

Astronomia 
Froelich – cratere lunare

Persone 
Carl Froelich – regista tedesco
Richard Froelich – attore statunitense